Jhonny Aristène, né à Delmas, Haiti est un entrepreneur, écrivain et cadre en gestion financière.

Biographie
Jhonny Aristène, fait ses études en finances d’entreprise à l’université d’Abomey-Calavi au Benin et effectue un maitrise en adminsitration d'entreprise à l’université américaine "University of the people de Colorado". Responsable de l’engagement jeunesse pour Haïti à l’organisation Youth Build International, il travaille avec plusieurs institutions notamment l’association Zanmi agrikòl et Haiti Development Institute. 

Il est fondateur et cofondateur des entreprises « Jharis » qui évolue dans le domaine de la mode et l’artisanat et "Caribart", une plateforme de vente de toutes sortes de produits.  

Il a publié son premier livre "Créer son entreprise: de l’idée à la gestion financière" . Cet ouvrage qui est un guide contenant des outils techniques fondamentaux concernant le processus de création d’une entreprise ou lancement d’un nouveau projet. Il a fait sa première vente-signature le samedi 19 décembre 20 au Local de Banj. Il a signé aussi son ouvrage en juin 2021 à la vingt-septième édition de Livres en Folie. En 2022, il a été l'invité d’honneur de deux éditions Livres en Liberté organisé par le poète Clément Benoit II: Du 7 et 8 mai 2022, la soixante-cinquième édition à la ville des Gonaïves et du 26 au 30 septembre 2022, la soixante-dixième édition au Cameroun: .

Oeuvres
 Créer son entreprise: de l’idée à la gestion financière, Edition Correct Pro, 2020.

Distinctions
 7 et 8 mai 2022, invité d’honneur de la soixante-cinquième édition de Livres en liberté.
 26 au 30 septembre 2022, invité d’honneur de la soixante-dixième édition du festival Livres en Liberté.

Notes et Références

Liens Externes 

 "Des Livres et Vous" Jhonny Aristene( 9 Avril 2021)

Écrivain haïtien
Entrepreneur haïtien
Livres en liberté